Бараново — деревня в Чернушинском районе Пермского края. Входит в состав Павловского сельского поселения.

Находится примерно в 12 км к востоку от центра города Чернушки.

История 
Известна с 1850 г. как деревня Барановский ключ.

Население 
В 2005 году численность населения составляла 43 человека.

По результатам переписи 2010 года численность населения составила 33 человека, в том числе 17 мужчин и 16 женщин.

Примечания 

Населённые пункты Чернушинского района